Guerra Civil dels Estats Units (del seu nom en anglès American Civil War), guerra entre diversos estats dels Estats Units esdevinguda entre 1861 i 1865
 Algemeen Christelijk Werknemersverbond, federació d'entitats obreres cristianes de Flandes
 Sentit antihorari (del seu nom en anglès AntiClockWise), sentit de gir d'un moviment circular contrari al de les busques del rellotge